Francesc Dalmau i Fortuny (Palma 1981) és llicenciat en Pedagogia i diplomat en Pedagogia Social per la Universitat de les Illes Balears. És militant del PSIB-PSOE i va ser Secretari General de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears durant dos mandats (2005-2008 i 2008-2012). Durant la seva etapa com a Secretari General, es constituïren les federacions insulars de les Joventuts Socialistes a Menorca, a Eivissa i a Formentera.

Dalmau va esser també President de l'Associació Estudiantil Universitària Espai Jove, que més endavant es coneixeria com a Iniciativa d'estudiants d'esquerres (IDEES), molt present encara no tan sols a la Universitat de les Illes Balears sinó també a diferents Instituts d'Educació Secundària de les Illes Balears. És fins a la data, l'associació d'estudiants universitaris més antiga i la més representatitva dins la UIB.

Ha estat regidor a l'Ajuntament de Palma (2006-2007). Diputat al Parlament de les Illes Balears (2007-2011). Conseller del Grup Socialista al Consell de Mallorca (2011-2015) i actualment Director General de Consum de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Referències 

Militants del Partit Socialista de les Illes Balears
Pedagogs mallorquins
Consellers electes del Consell de Mallorca
Alumnes palmesans de la UIB
Socialistes palmesans
Polítics palmesans contemporanis